Абу́ Абдуррахма́н А́хмад ибн Шуа́йб ан-Наса́и (; ,  — , ) — мусульманский учёный персидского происхождения, один из выдающихся знатоков хадисов. Автор одного из шести самых авторитетных сборников хадисов.

Биография 
Ан-Насаи родился в ныне несуществующем городе Ниса (его нисба дана по имени этого города), который находился западнее современной столицы Туркменистана — Ашхабада.

Вторую половину жизни ан-Насаи провёл в Египте, а незадолго до своей кончины отправился в Палестину, где и умер. Причиной отъезда из Египта стала зависть других людей его обширным знаниям. После прибытия в Палестину на него напала группа хариджитов и он скончался от полученных ран. Аль-Хаким писал о нём: «В добавление ко всем своим достоинствам Абу Абдур-Рахман ещё и принял мученическую смерть». Мусульманские биографы были единогласны в причине его смерти.

Библиография 
Ан-Насаи является автором нескольких сборников хадисов и др. трудов:
 «Ас-Сунан аль-Кубра».
 «Аль-Муджтаба» или «ас-Сунан ас-Сугра» — сборник хадисов отобранных из сборника «ас-Сунан аль-Кубра». Известен также как «Сунан ан-Насаи».
 «Ад-Дуафа уаль-матрукун» («Слабые и отвергнутые (передатчики хадисов)») — эта книга содержит 2679 человек, которые относятся к категории ненадёжных и слабых передатчиков хадисов.

Примечания

Ссылки 
 Имам ан-Насаи — пятый среди самых авторитетных ученых-хадисоведов // Muslimpress.ru
 Сунан ан-Насаи // Энциклопедия хадисов.

Авторы сборников хадисов